Kasteel Groeneveld (Baarn)
Kasteel Groeneveld (Evergem)
Kasteel Groenveld (Grimbergen)